Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1972, disputat al circuit de Nürburgring el 30 de juliol del 1972.

Resultats

Altres 
 Pole: Jacky Ickx 7' 07. 2

 Volta ràpida: Jacky Ickx 7' 13. 6 (a la volta 10)

Referències 
 

Alemanya
1972